Sydney se poate referi la una din următoarele entități geografice:


Australia 
 Sydney, oraș din Australia

Canada 
 Sidney, British Columbia

Regatul Unit 
 Sidney Sussex College, Cambridge

Statele Unite 
 Sidney, Arkansas
 Sidney, Illinois
 Sidney, Indiana
 Sidney, Iowa
 Sidney, Kentucky
 Sidney, Maine
 Sidney, Montana
 Sidney, Nebraska
 Sidney (oraș), New York 
 Sidney (sat), New York
 Sidney, Ohio
 Sidney, Texas
 Sidney, Washington

Altele
Sydney FC
Sydney Rovers FC

Vezi și 
 Sidney (nume)
 Opera din Sydney